Rozgrywki 1963/1964 były 61 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 21 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniło Oro.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1962/1963:

 Zacatepec

 Tampico

W sezonie 1963/1964 występowało 14 drużyn - z drugiej ligi awansowało Zacatepec, natomiast po ostatnim sezonie spadło Tampico.

Mistrzem Meksyku został zespół C.D. Guadalajara, który skompletował 37 punktów. Królem strzelców został Argentyńczyk Alberto Etcheverry z 20 bramkami w 26 meczach (0.77 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU – 1963/1964

GUADALAJARA 6. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1963/1964
1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej